Вилабелья () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 18,2 км². Население — 824 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 102 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Vilabella
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Información de Vilabella en www.altcamp.info
 Mapa de Vilabella en Google Maps

Муниципалитеты Таррагоны